Lo hieropoios (, "supervisori dei templi e dei riti sacri") nell'antica Atene era il magistrato incaricato di supervisionare i sacrifici.

Aristotele li classificò come tesorieri () e custodi () perché esercitavano un ruolo separato da quello dei sacerdoti; in una delle numerose iscrizioni che si riferiscono a loro, viene fatta una distinzione tra ἱερῆς e ἱεροποιοὶ; in un'altra iscrizione, gli hieropoioi vengono classificati, assieme ai boonai e agli epimeleti τοῦ ἐμπορίου, tra coloro che gestivano il δερματικόν. Gli hieropoioi κατ᾽ ἐνιαυτὸν erano un corpo di dieci magistrati nominati annualmente per sorteggio: il loro compito era compiere i sacrifici di stato in generale, compresi quelli delle feste quinquennali.
Diversi grammatici affermano espressamente, citando Aristotele, che questi hieropoioi non compivano sacrifici per le Panatenee; questo però è un errore, o comunque si riferisce a un periodo successivo: un'iscrizione del 410 a.C. riporta che durante le Panatenee 5114 dracme sono state pagate dal tesoro agli hieropoioi κατ᾽ ἐνιαυτόν   per un'ecatombe.

Alcuni hieropoioi venivano assegnati a particolari divinità e ai loro templi, mentre altri erano eletti per particolari celebrazioni. Sono questi ultimi, probabilmente, che sono chiamati ἐπιμήνιοι, in contrapposizione a quelli κατ᾽ ἐνιαυτόν. Demostene cita come alto onore per lui essere stato selezionato "da tutti gli Ateniesi" come uno dei tre hieropoioi ταῖς σεμναῖς θεαῖς (le σεμναί θεαί sono le Erinni); in questo caso la nomina sembra essere stata fatta dall'Areopago.

Tra le feste indicate come celebrate dagli hieropoioi ci sono quelle di Apollo Delio e di Artemide Brauronia, di Bendis, di Asclepio e di  Ἀγαθὴ Τύχη (Buona Sorte). Per quanto riguarda le loro funzioni, la menzione del δερματικὸν dimostra che gli hieropoioi procuravano le vittime sacrificali usando i soldi votati per questo scopo e poi si occupavano di eliminarne le pelli; l'uccisione veniva probabilmente compiuta da sacerdoti inferiori, ma gli hieropoioi dovevano iniziare le cerimonie sacrificali (). Per questo motivo gli hieropoioi, pur essendo funzionari pubblici, a volte erano rappresentati dai grammatici come sacerdoti.

Note

Bibliografia
Fonti primarie

Fonti secondarie
 

Cariche pubbliche dell'antica Atene